Xızı steht für:

 Xızı (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Xızı (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan